М4, М-4, М04 може означати:

Автомагістралі 
 Автошлях М 04 — автомобільний шлях міжнародного значення на території України, Знам'янка — Луганськ — кордон з Росією.
 Федеральна автомобільна дорога M4 «Дон» — автомобільна дорога федерального значення Москва — Вороніж — Ростов-на-Дону — Краснодар — Новоросійськ.
 Магістраль М4 (Білорусь) — автомобільна дорога на території Білорусі.

Астрономія 
  М4  — кулясте скупчення в  сузір'ї  Скорпіона.

Озброєння

Зброя 
 M4 (автоматична гвинтівка) — сімейство американської вогнепальної збої, що походить від ранніх версій M16.
 Spectre M4 — італійський пістолет-кулемет.
 Benelli M4 — італійська рушниця фірми Benelli Armi.
 M4 (ракета) — французька балістична ракета.
 Зенітна кулеметна установка M4 зразку 1931 року — радянська зчетверена зенітна установка.

Військова техніка 
 M4 «Шерман» — середній танк США періоду Другої світової війни.
 M4 (САУ) — американський самохідний міномет часів Другої світової війни.
 M4 Tractor — високошвидкісний артилерійський трактор-тягач, що використовувався в армії США з 1943 року.
 М4 (бомбардувальник) — радянський стратегічний бомбардувальник розробки Мясищева В.
 HMS Carlskrona (M04) — шведський сторожовий корабель.

Електроніка 
 ЕОМ М-4 — обчислювальна машина для керування та обробки інформації в експериментальному радіолокаційному комплексі.
 M4 (мова програмування) — макропроцесор, декларативна міні-мова програмування.

Техніка 
 BMW M4 — автомобіль середнього класу BMW 4 серії від BMW M GmbH.

Інше 
 M4 (Стамбульський метрополітен) — четверта лінія Стамбульського метрополітену.
 Лінія М4 (Будапештський метрополітен) — четверта лінія Будапештського метрополітену.

Див. також 
 4М
 A3
 А4
 В4